Молоды́е глоба́льные ли́деры () — независимая некоммерческая организация из Женевы, работающая под наблюдением правительства Швейцарии; создана в 2004 году основателем Всемирного экономического форума Клаусом Швабом. Управляется советом из 12 человек: Рании аль-Абдуллы, королевы Иордании, Мариссы Мэйер, директора компании «Yahoo!», Джимми Уэйлса, со-основателя Википедии, и других.

История 
Была основана Клаусом Швабом в 2004 году. Группа была создана на 1 миллион долларов, который Шваб получил, выиграв премию Дэна Дэвида «Молодые глобальные лидеры» участвовали в ежегодном собрании Новых Чемпионов, также известных как «летний Давос»..

Описание 
BusinessWeek описывает организацию как «самую эксклюзивную частную социальную сеть в мире», в то время как сама организация описывает своих членов как «голос будущего и надежды следующего поколения».

Процесс выбора 
«Молодые глобальные лидеры» из 70 стран назначаются выпускниками на шестилетний испытательный срок и подлежат вето во время процесса отбора. Кандидаты должны быть моложе 38 лет во время принятия и должны очень успешно работать в своих областях.

Примечания 

Международные форумы
Организации Швейцарии

Клаус Шваб